Пузоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Пузоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро, округ Безьє
 Пузоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро, округ Лодев